El archiduque José Antonio Juan Bautista de Austria, Palatino de Hungría (Florencia, 9 de marzo de 1776 - Buda, 13 de enero de 1847) fue el Nádor de Hungría (Palatino) de 1796 a 1847. Fue el séptimo hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de María Luisa de Borbón.

José Antonio, el reformador de Buda y Pest 

Llegó a ser muy popular entre los húngaros y fue el fundador de la rama húngara de los Habsburgo. Es recordado como el "más húngaro de los Habsburgos", dominando el idioma y siendo recordado también como el "embellecedor de la ciudad de Buda y Pest". En 1808 fundó el Comité Embellecedor (Szépítő bizottság), el cual planificó la remodelación de la ciudad con edificios de estilo clasicista. Fundó el Museo Nacional húngaro que ha conservado hasta la actualidad su estilo clasicista, así como también es el responsable por la construcción del teatro nacional alemán en Budapest (1808–1812), y también de una nueva zona de la ciudad de Pest, que fue llamada "Lipótváros" (La ciudad de Leopoldo), en honor a su padre el emperador Leopoldo II de Habsburgo. 

Bajo su iniciativa se comenzó a construir la prestigiosa academia militar Ludovika (Ludoviceum), que lleva el nombre de su madre, el observatorio en la montaña Gellért, así como la fundación de la vía ferroviaria entre Pest y Kőbánya.

Su hermano mayor Alejandro Leopoldo, el anterior conde palatino (nádor) húngaro había realizado un trueque de propiedades donde Isla Margarita pasaba a manos de su familia y las órdenes religiosas se retiraban. Tras su muerte, José Antonio remodeló la isla (que en esa época estaba compuesta por tres islas que posteriormente fueron unificadas), convirtiéndola en un parque con jardines ingleses, construyendo una residencia para su esposa. Posteriormente se descubrieron aguas termales, y se construyeron hoteles y restaurantes, convirtiéndose la isla en uno de los lugares favoritos de paseo de fin de semana de los habitantes de Buda y Pest.

Con sus incontables donaciones, José Antonio amplió la colección de arte del recientemente fundado Museo Nacional, y también la colección de libros de la Biblioteca Nacional Széchenyi. Igualmente, junto al conde Esteban Széchenyi, José Antonio tonó una enorme suma de 10 mil florines húngaros para la fundación de la Academia de Ciencias de Hungría.

En Budapest, cerca de la plaza Deák Ferenc se encuentra la plaza József Nádor que lleva su nombre. Igualmente el balneario en la Isla Margarita lleva el nombre "Palatinus" en su honor, y en el lado de Buda la pequeña montaña Józsefhegy, donde hay un mirador se encuentra bautizada en su honor, pues ahí tenía su coto de caza.

Matrimonio e hijos 
José se casó con la Gran Duquesa Alejandra Pávlovna de Rusia (1783-1801) en San Petersburgo en 1799. Tuvieron una hija:

 Alejandra (1801), murió el mismo día de su nacimiento.

Se casó por segunda vez en Schaumburg con la princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1797-1817). Murió de parto dos años después. Los dos hijos que José tuvo con Herminia murieron sin casarse y sin hijos:

 Los gemelos:
 Herminia Amalia (1817-1842).
 Esteban (1817-1867).

El tercer matrimonio de José fue con la duquesa María Dorotea de Wurtemberg (1797-1855) en Kirchheim unter Teck. Tuvieron cinco hijos: 

 Francisca María Isabel (1820). 
 Alejandro (1825-1837). 
 Isabel Francisca, (1831-1903); casada con 1) el Archiduque Fernando Carlos de Austria-Este (1821-1849), y con 2) el Archiduque Carlos Fernando de Austria (1818-1874). 
 José Carlos (1833-1905). 
 María Enriqueta (1836-1902); casada con el rey Leopoldo II de Bélgica.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 Palatino de Hungría. (Reino de Hungría)

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro. 
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.
 1814: Condecorado con la Cruz del Honor Civil de oro.

Extranjeras 
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ().
 Caballero gran cruz de la Orden de la Cruz del Sur. ().

Cargos

Militares 
 General Feldmarschall del Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Húsares n.º2 del  Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento palatino de Húsares nº12.

Académicos 
 Miembro honorario del Instituto véneto de ciencias, letras y artes.

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Cruz del Sur
Condecorados con la Cruz de Honor Civil de oro
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Miembros honorarios del Instituto véneto de ciencias, letras y artes
Miembros honorarios del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes
Mariscales de campo del Ejército del Imperio austríaco
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Budapest
Nádores del Reino de Hungría
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico